Италия Центра (Italia del Centro, IdC) была небольшой христианско-демократической политической партией Италии, имевшей своим оплотом Южную Италию и в особенности Абруццо. Лидером партии был Винченцо Скотти, бывший христианский демократ и министр внутренних дел.

Партия участвовала в парламентских выборах 2006 года как Третий Полюс (Terzo Polo), независимо от двух основных коалиций. В 2007 году партия насчитывала 4 региональных советника: Giorgio De Matteis и Claudio Di Bartolomeo (Абруццо), Antonio Milo (Кампания) и Antonio Flovilla (Базиликата). В январе 2008 IdC оформила политический пакт с партией Рафаэле Ломбардо Движение за Автономию (MpA), чья основная поддержка исходит из Сицилии. План состоял в том, чтобы создать сеть Региональных Христианско-демократических партий.

После Парламентских выборов 2008 года Скотти был назначен  заместителем министра иностранных дел, а позже также президентом Движения за Автономию. На  региональных выборах в Абруццо 2008 года Движение за Автономию получило 3,3 % голосов и De Matteis был переизбран региональным депутатом.
 
Партия прекратила своё существование 1 января 2008 года.

Ссылки 

Исторические политические партии Италии
Консервативные партии
Христианско-демократические партии
Исчезли в 2008 году